Босняки или Бошняки означает: 

 Босняки — южнославянский народ.
 Босняки (демоним) — архаичный собирательный термин (демоним), относится ко всем жителям исторической области Боснии.

См. также